Юзеф Завадский: Завадский, Юзеф (1781—1838) — польский типограф, издатель и книготорговец.
 Завадский, Юзеф (1886—1951) — польский химик и технолог, отец Тадеуша Завадского.